Сны — множественное число от сон
 «Сны» — японский фильм 1990 года.
 «Сны» — российский фильм 1993 года.
 «Сны?» — дебютная кинокартина 2009 года режиссёра Владимира Ракши.
 «Сны» — сериал 2022 года режиссёра Давида Дадунашвили.
 «Сны» — дебютный альбом и песня группы «Чичерина».
 «Сны» — песня, написанная Анастасией Максимовой и записанная украинской певицей Ёлкой.
 «Сны» — песня, записанная российской поп-группой «Винтаж» для шестого студийного альбома Veni Vidi Vici.
 «Сны» — песня, написанная группой «Пилот» и вышедшая в альбоме «Пандора».
 «Сны» — песня, написанная Глебом Самойловым, фронтменом рок-группы «Агата Кристи» и вышедшая в альбоме «Чудеса».
 «Сны» — песня группы «Танцы минус» с альбома «10 капель».
 «Сны» — песня группы «АлисА» с альбома «Саботаж».
 «Сны» — песня группы «Мумий Тролль» с альбома «Точно ртуть алоэ».

См. также 
 Сны о любви
 
 Сны о рыбе (фильм)
 Сны северного моря
 Сны Эйнштейна
 Сны эпохи Тайсё